Straßenweiher ist ein Seename:

 Straßenweiher (Brombach), Stauweiher neben dem Meizenbach vor Brombach, Gemeinde Wört, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Straßenweiher (Grafenwöhr), See im Laufe eines höheren Zuflusses der Wiesenohe auf dem Truppenübungsplatz im Gebiet der Stadt Grafenwöhr, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Straßenweiher (Matzenbach), See im Lauf des Rotbachs (zur Rechenberger Rot) bei  Matzenbach, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Straßenweiher (Vorderthürn), See am Oedischbach (zum Regen) bei Vorderthürn, Markt Bruck in der Oberpfalz, Landkreis Schwandorf, bayern

 Unterer Straßenweiher, See mit Abfluss zum Gerbach zwischen Ellenberg und seinem Weiler Bautzenhof, Ostalbkreis, Baden-Württemberg